VM i ishockey 1978 var det 45. VM i ishockey, arrangeret af IIHF. For de europæiske hold gjaldt det samtidig som det 56. europamesterskab. Mesterskabet blev afviklet i tre niveauer som A-, B- og C-VM:

A-VM i Prag, Tjekkoslovakiet i perioden 26. april – 14. maj 1978.
B-VM i Beograd, Jugoslavien i perioden 17. – 26. marts 1978.
C-VM i Las Palmas de Gran Canaria, Spanien i perioden 10. – 19. marts 1978.

Der var tilmeldt 24 hold til mesterskabet – en tangering af det hidtil højeste antal. De otte bedste hold spillede om A-VM, de otte næstbedste hold spillede om B-VM, mens de sidste otte hold spillede C-VM.

For første gang i mange år var Sovjetunionen ikke favoritter ved VM. Tjekkoslovakiet havde vundet de to foregående verdensmesterskaber og spillede desuden på hjemmebane, så på den baggrund blev værtslandet anset for at være favoritter til titlen. Tjekkoslovakkerne vandt da også deres første ni kampe i mesterskabet, men i turneringens sidste kamp vandt Sovjetunionen 3-1 over værterne, og dermed endte Sovjetunionen lige akkurat foran Tjekkoslovakiet på bedre målforskel. Det var Sovjetunionens 15. VM-titel (og samtidig den 18. EM-titel). Bronzemedaljerne gik til Canada, der dermed vandt sin første VM-medalje siden 1968.

A-VM 
Afviklingsformen for A-VM var den samme som året før. Efter en indledende runde, hvor de otte hold spillede alle-mod-alle, fortsatte de fire bedste hold i mesterskabsrunden om placeringerne 1-4, mens de fire øvrige hold spillede videre i nedrykningsrunden om placeringerne 5-8, hvor nedrykkeren blev fundet. Pointene og målscoren fra den indledende runde blev overført til hhv. mesterskabs- og nedrykningsrunden.

Indledende runde 

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="460px"
! Indledende runde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 7
| 7
| 0
| 0
| 44-15
| 14
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"| Sovjetunionen
| 7
| 6
| 0
| 1
| 46-23
| 12
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"| Canada
| 7
| 4
| 0
| 3
| 32-26
| 8
|- bgcolor="#ccffcc"
| align="left"| Sverige
| 7
| 4 
| 0
| 3
| 35-21
| 8
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"| Vesttyskland
| 7
| 2
| 1
| 4
| 23-35
| 5
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"| USA
| 7
| 1
| 1
| 5
| 25-42
| 3
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"| DDR
| 7
| 1
| 1
| 5
| 13-45
| 3
|- bgcolor="#ffffaa"
| align="left"| Finland
| 7
| 1
| 1
| 5
| 23-34
| 3
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør og (2) målforskel.
|}

Tjekkoslovakiet, Sovjetunionen, Canada og Sverige gik videre til mesterskabsrunden, mens Vesttyskland, DDR, USA og Finland spillede videre i nedrykningsrunden.

Nedrykningsrunde 

De fire dårligste hold fra den indledende runde spillede alle-mod-alle om at undgå at rykke ned i B-gruppen. De optjente point og målscoren fra den indledende runde blev overført til nedrykningsrunden.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="340px"
! width="40px"|Dato
! Kamp
! width="35px"|Res.
! width="80px"|Perioder
|-
| 9.5.
| align="left"|Vesttyskland - Finland
| 4-4
| 2-1, 0-0, 2-3
|-
| 9.5.
| align="left"|USA - DDR
| 5-5
| 0-3, 1-0, 4-2
|-
| 11.5.
| align="left"|USA - Finland
| 4-3
| 1-0, 2-2, 1-1
|-
| 11.5.
| align="left"|Vesttyskland - DDR
| 0-0
| 0-0, 0-0, 0-0
|-
| 13.5.
| align="left"|DDR - Finland
| 2-7
| 1-3, 0-4, 1-0
|-
| 13.5.
| align="left"|Vesttyskland - USA
| 8-4
| 2-1, 1-1, 5-2
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Nedrykningsrunde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|-
| width="40px"|5.
| align="left"| Vesttyskland
| 10
| 3
| 3
| 4
| 35-43
| 9
|-
| 6.
| align="left"| USA
| 10
| 2
| 2
| 6
| 28-58
| 6
|-
| 7.
| align="left"| Finland
| 10
| 2
| 2
| 6
| 37-44
| 6
|- bgcolor="#ffccff"
| 8.
| align="left"| DDR
| 10
| 1
| 3
| 6
| 20-57
| 5
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter resultater i indbyrdes opgør.
|}

USA blev rangeret foran Finland på grund af en sejr (4-3) og en uafgjort (3-3) i de indbyrdes opgør.

Dermed rykkede DDR ned i B-gruppen til VM 1979. Op fra B-gruppen kom Polen.

Mesterskabsrunde 

De fire bedste hold fra den indledende runde spillede alle-mod-alle om verdensmesterskabet og placeringerne 1-4. De opnåede point og målscoren fra den indledende runde blev overført til mesterskabsrunden.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="365px"
! width="40px"|Dato
! Kamp
! width="35px"|Res.
! width="80px"|Perioder
|-
| 10.5.
| align="left"|Sovjetuninen - Canada
| 5-1
| 0-0, 3-0, 2-1
|-
| 10.5.
| align="left"|Tjekkoslovakiet - Sverige
| 6-1
| 2-0, 3-0, 1-1
|-
| 12.5.
| align="left"|Tjekkoslovakiet - Canada
| 3-2
| 2-2, 0-0, 1-0
|-
| 12.5.
| align="left"|Sovjetunionen - Sverige
| 7-1
| 2-0, 5-1, 0-0
|-
| 14.5.
| align="left"|Canada - Sverige
| 3-2
| 1-1, 1-1, 1-0
|-
| 14.5.
| align="left"|Tjekkoslovakiet - Sovjetunionen
| 1-3
| 0-1, 0-1, 1-1
|}
{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|Mesterskabsrunde
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- 
| bgcolor="gold"|Guld
| align="left"| Sovjetunionen
| 10
| 9
| 0
| 1
| 61-26
| 18
|- 
| bgcolor="silver"|Sølv
| align="left"| Tjekkoslovakiet
| 10
| 9
| 0
| 1
| 54-21
| 18
|- 
| bgcolor="#cc9966"|Bronze
| align="left"| Canada
| 10
| 5
| 0
| 5
| 38-36
| 10
|- 
| 4.
| align="left"| Sverige
| 10
| 4 
| 0
| 6
| 39-37
| 8
|-
| colspan="8"|Ved pointlighed blev holdene rangeret efter(1) resultater i indbyrdes opgør (2) målscore.
|}

I de indbyrdes opgør havde Sovjetunionen og Tjekkoslovakiet en sejr hver og den samlede score var uafgjort 7-7, så den samlede målscore i alle holdenes kampe afgjorde mesterskabet til fordel for Sovjetunionen (+35) foran Tjekkoslovakiet (+33).

EM 

Der blev uddelt EM-medaljer til de tre bedst placerede europæiske landshold ved VM.

{| class="wikitable" width="175px"
! colspan="2"|EM 1978
|-
| align="center" bgcolor="gold"|Guld
|  Sovjetunionen
|-
| align="center" bgcolor="silver"|Sølv
|  Tjekkoslovakiet
|-
| align="center" bgcolor="#cc9966"|Bronze
|  Sverige
|-
| align="center"|4.
|  Vesttyskland
|-
| align="center"|5.
|  Finland
|-
| align="center"|6.
|  DDR
|}

B-VM 

B-verdensmesterskabet blev spillet i Beograd i Jugoslavien. De otte hold spillede om én oprykningsplads til A-VM 1979 og om at undgå de to nedrykningspladser til C-VM 1979.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|B-VM 1978
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Polen
| 7
| 6
| 1
| 0
| 51-19
| 13
|-
| 2.
| align="left"| Japan
| 7
| 5
| 1
| 1
| 26-17
| 11
|-
| 3.
| align="left"|  Schweiz
| 7
| 4
| 1
| 2
| 42-32
| 9
|-
| 4.
| align="left"| Rumænien
| 7
| 3 
| 1
| 3
| 41-29
| 7
|-
| 5.
| align="left"| Ungarn
| 7
| 3
| 0
| 4
| 21-36
| 6
|-
| 6.
| align="left"| Norge
| 7
| 2
| 1
| 4
| 29-34
| 5
|- bgcolor="#ffccff"
| 7.
| align="left"| Italien
| 7
| 1
| 1
| 5
| 32-41
| 3
|- bgcolor="#ffccff"
| 8.
| align="left"| Jugoslavien
| 7
| 1
| 0
| 6
| 14-48
| 2
|}

Som det bedste hold ved B-VM kvalificerede Polen sig til A-VM 1979. De blev erstattet af DDR, som rykkede ned fra A-gruppen.

Nr. 7 og 8, Italien og Jugoslavien rykkede ned i C-gruppen til VM 1979. Op fra C-gruppen kom fire hold, Holland, Østrig, Danmark og Kina. Dermed blev B-gruppen udvidet fra otte til ti hold.

C-VM 

C-verdensmesterskabet blev spillet i Las Palmas de Gran Canaria i Spanien. De otte hold spillede egentlig om to oprykningspladser til B-VM 1979. Men efter VM opstod der diplomatiske problemer vedrørende afholdelsen af C-VM året efter, som betød at oprykningsreglerne efterfølgende blev ændret.

Kina, der var blevet udpeget som værtsland for C-VM 1979, nægtede at udstede indrejsevisum til spillerne fra Sydkorea, der skulle VM-debutere ved C-VM 1979. Kineserne blev derfor frataget retten til at afholde C-VM, og i stedet overtog Spanien ansvaret for turneringen for andet år i træk. For at forhindre yderligere kontroverser i en evt. kamp ved C-VM mellem Kina og Sydkorea, besluttede IIHF derfor også at Danmark og Kina (nr. 3 og 4 ved dette års C-VM) ekstraordinært blev oprykket til B-gruppen, således at B-VM 1979 fik deltagelse af 10 hold mod normalt 8.

{| class="wikitable" style="text-align:center;" width="500px"
! colspan="2"|C-VM 1978
! width="45px"|Kampe
! width="45px"|Vund.
! width="45px"|Uafgj.
! width="45px"|Tabte
! width="55px"|Mål
! width="45px"|Point
|- bgcolor="#ccffcc"
| width="45px"|1.
| align="left"| Holland
| 7
| 6
| 1
| 0
| 74-17
| 13
|- bgcolor="#ccffcc"
| 2.
| align="left"| Østrig
| 7
| 5
| 1
| 1
| 65-31
| 11
|- bgcolor="#ccffcc"
| 3.
| align="left"| Danmark
| 7
| 4
| 1
| 2
| 56-25
| 9
|- bgcolor="#ccffcc"
| 4.
| align="left"| Kina
| 7
| 4
| 0
| 3
| 47-30
| 8
|-
| 5.
| align="left"| Bulgarien
| 7
| 3
| 1
| 3
| 27-30
| 7
|-
| 6.
| align="left"| Frankrig
| 7
| 3
| 0
| 4
| 46-39
| 6
|-
| 7.
| align="left"| Spanien
| 7
| 1
| 0
| 6
| 26-81
| 2
|-
| 8.
| align="left"| Belgien
| 7
| 0
| 0
| 7
| 13-101
| 0
|}

De fire første hold fra C-VM, Holland, Østrig, Danmark og Kina rykkede op i B-gruppen til VM 1979. Italien og Jugoslavien, der endte som nr. 7 og 8 i B-gruppen, rykkede ned i C-gruppen.

1978
Ishockey i 1978